Nannodiella är ett släkte av snäckor. Nannodiella ingår i familjen kägelsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kägelsnäckor
Nannodiella